Мусаев — фамилия. Известные носители:

Мусаев

А 
 Мусаев, Абдулзагир Бозгитович (род. 1951) — советский, российский и дагестанский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Мусаев, Агил Гусейн оглы (1973—1994) — Национальный Герой Азербайджана.
 Мусаев, Алауди Нажмудинович (род. 1957) — член Союза писателей России, доктор юридических наук.
 Мусаев, Альнур Альжапарович (род. 1954) — председатель КНБ Казахстана (1997—2001).
 Мусаев, Асланбек (род. 1989) — российский чеченский боец смешанных единоборств.
 Мусаев, Ахмед Салманович (род. 1980) — российский чеченский самбист и боец смешанных единоборств, тренер.
 Мусаев, Аяпберген (1880—1936) — народный поэт Каракалпакской АССР.

Б 
 Мусаев, Бахтияр Али оглы (род. 1973) — советский и азербайджанский футболист.
 Мусаев, Бейбулат Зайналович (род. 1977) — российский и белорусский борец вольного стиля.

В

Г 
 Мусаев, Гылман Исабала оглы (более известен как Гылман Илькин; 1914—2009) — азербайджанский советский писатель, педагог, журналист, военный корреспондент.

Ж 
 Мусаев, Жура Азимбаевич (1928—2014) — советский и узбекский биолог и генетик.

З 
 Мусаев, Зелимхан Магомед-Салихович (род. 1970) — российский чеченский поэт, историк, публицист.
 Мусаев, Зульфугар Фатулла оглы (1932—2005) — председатель Государственного Комитета Гидрометеорологии АР, депутат Верховного Совета Азербайджанской Республики.

И 
 Мусаев, Иса Гасан оглы (1912—1976) — советский театральный деятель, актёр и режиссёр, народный артист Азербайджанской ССР. 
 Мусаев, Исмаил Мусаевич (род. 1998) — российский тхэквондист.

К 
 Мусаев, Кенесбай Мусаевич (1931—2020) — тюрколог, доктор филологических наук.

Л 
 Мусаев, Леон Нариманович (род. 1999) — российский футболист.

М 
 
 Мусаев, Магомедкамиль Мусаевич (род. 1987) — российский боксёр.
 Мусаев, Магомедсултан Шамильевич (род. 1999) — российский боксёр.
 Мусаев, Мадер Алиаскер оглы (род. 1947) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Мусаев, Манасбек (род. 1942) — киргизский кинооператор.
 Мусаев, Мардан Мамед оглы (1907—1982) — Герой Советского Союза.
 Мусаев, Мукат (1919—1954) — советский военнослужащий, пулемётчик, Герой Советского Союза.

Н 
 Мусаев, Ниямеддин Джаббар оглы (род. 1940) — азербайджанский эстрадный певец.

О 
 Мусаев, Олохан Исаевич (род. 1979) — азербайджанский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр.

Р 
 Мусаев, Рамзан Хаважиевич (род. 1968) — советский тяжелоатлет.
 Мусаев, Рамин Намаз оглы (род. 1963) — азербайджанский футбольный функционер, общественный и государственный деятель, президент ПФЛ Азербайджана.
 Мусаев, Рахман Алияр оглы (род. 1974) — азербайджанский футболист.
 Мусаев, Руслан Карамович (род. 1979) — азербайджанский футболист.

С 
 Мусаев, Саадул Исаевич (1919—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Мусаев, Самир (род. 1979) — азербайджанский футболист.

Т 
 Мусаев, Тажибек Калманович — аким города Туркестан (2017—2018).
 Мусаев, Тамерлан Асламбекович (род. 1997) — российский гандболист.
 Мусаев, Тишивай (1894—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Мусаев, Тофик (род. 1989) — азербайджанский боец смешанных боевых искусств.

У 
 Мусаев, Убайдулла (1914—1972) — Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Мусаев, Фозил (род. 1989) — узбекский футболист.

Х 
 Мусаев, Халил Магомедович (1974—2022) — российский актёр театра и кино.

Ш 
 Мусаев, Шамиль Алиевич (род. 1997) — российский борец вольного стиля.
 Мусаев, Шамурат (1890 или 1891—1973) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Мусаев, Шломо (1852—1922) — раввин бухарских евреев, торговец и меценат, глава общины бухарских евреев в Палестине.

Э 
 Мусаев, Энди (род. 2003) — бельгийский футболист.

Я 
 Мусаев, Эльмар Расим оглы (род. 1971) — российский учёный-онколог, член-корреспондент РАН (2019).

